Василий Петрович Черноголовин (, с. Солдатское, Тарский уезд, Тобольская губерния — 3 февраля 1979, Алма-Ата) — советский ученый-агроном, селекционер, академик Сельскохозяйственной академии наук КазССР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Казахского сельскохозяйственного института, заслуженный деятель науки Казахской ССР, создатель научных основ селекции и агротехники возделывания сои в условиях Дальнего Востока, Сибири и Казахстана.

Биография 
Родился 1 (14) января 1903 года в селе Солдатском Тарского уезда Тобольской губернии в крестьянской семье. Отец — Петр Михайлович Черноголовин. Мать — Варвара Ивановна Черноголовина (в девичестве — Серюкова)..
С 1923 г. по 1925 г. принимает активное участие в организации и деятельности кредитных товариществ и сельхозартелей Тарского округаОмской губернии (с 1925 г. — Сибирского края) .. В октябре 1925 г. был призван в Красную Армию. После демобилизации из армии в 1927 г. оканчивает Омскую партшколу. В 1928 году учится в Омском агротехникуме, после окончания которого и в 1929 году поступает в Омский сельскохозяйственный институт и оканчивает его в 1932 году.

С 1932 года ученый ведет экспериментальные изыскания, связанные с продвижением земледелия на север, выступая пионером в этой области. По рекомендации Н. И. Вавилова в 1937 году В. П. Черноголовина включают в состав комиссии Крайнего СевераСибири, он принимает участие в организации селекционной и агротехнической работы в сфере северного земледелия, обобщает свой опыт в ряде публикаций. В 1938 году В. П. Черноголовин защищает кандидатскую диссертацию в Совете Омского сельскохозяйственного института на тему: «Культура пшеницы в районах Тарского округа».

В 1940 году Президиумом ВАСХНИЛ В. П. Черноголовин командируется в Казахстан на должность заместителя председателя республиканского филиала академии по научной части. В 1941—1942 гг. в условиях потери традиционных сахаропроизводящих регионов Советского Союза выполняет государственную задачу значительного увеличения производства сахарной свеклы в Казахстане. В 1943 году В. П. Черноголовин назначается директором Дальневосточного института земледелия и животноводства, руководит работой по созданию высокопродуктивных пород скота, урожайных и устойчивых сортов зерновых, картофеля, овощей и фруктов, приспособленных к условиям Дальнего Востока. В 1949—1954 гг. работает в ОмСХИ на должности зав. кафедрой растениеводства. В 1954 году В. П. Черноголовин защищает докторскую диссертацию на тему: «Возделывание сои на Дальнем Востоке и перспективы её внедрения в Западной Сибири». В 1954—1956 гг. находится в научной командировке в Китайской Народной Республике (г. Пекин). С 1956 года работает на кафедре растениеводства Казахского сельскохозяйственного института (профессор, зав. кафедрой). В 1957 году избирается академиком, членом президиума Академии сельскохозяйственных наук Казахской ССР..

Одной из приоритетных сфер деятельности В. П. Черноголовина как ученого и общественного деятеля становится работа по сохранению окружающей среды. В качестве депутата областного совета, руководителя комиссии по сельскому хозяйству он добивается перевода уникальных горных лесов Алма-атинской области из группы промышленного значения в водоохранную.. Занимается вопросами повышения эффективности казахстанского целинного земледелия. Под его руководством осуществляется выведение ряда высокопродуктивных сортов сои. В трудах В. П. Черноголовина закладываются научные основы селекции и агротехники возделывания сои в условиях Дальнего Востока, Сибири и Казахстана.

Скончался 3 февраля 1979 года. Похоронен на Центральном кладбище Алма-Аты.

Библиография 
 Черноголовин В. П. За освоение северного земледелия [Текст] / В. П. Черноголовин // Социалистическое земледелие. — 1933. — № 11-12. — С.59-67.
 Черноголовин, В. П. Агротехника полевых культур в северных районах [Текст] / В. П. Черноголовин. — Новосибирск: Зап. — Сиб. краевое изд-во, 1934. — 52 с.
 Черноголовин, В. П. Возделывание полевых культур в районах Омской области [Текст]/ В. П. Черноголовин; под ред. П. Г. Попова. — Омск : ОМГИЗ, 1935. — 116 с.
 Черноголовин, В. П. Культура пшеницы в районах Тарского округа [Текст] : Дис. на соискание учен. степени кандидата с.-х. наук / Омский с.-х. ин-т им. С. М. Кирова. — Омск, 1938. — 201 с.
 Черноголовин, Василий Петрович Возделывание и сорта сои на Дальнем Востоке СССР [Текст] / В. П. Черноголовин, В. А. Золотницкий ; Дальневост. науч.-иссл. ин-т земледелия и животноводства — Хабаровск : Дальневост. гос. изд-во, 1945.
 Рубцова, В. В. Агротехника сои в Западной Сибири [Текст] / В. В. Рубцова, В. П. Черноголовин ; Зап.-Сиб. филиал Акад. наук СССР. Омский с.-х. ин-т им. С. М. Кирова. Упр. с.-х. пропаганды Новосиб. обл. упр. сельского хозяйства. -Новосибирск : Кн. изд-во, 1954.
 Черноголовин, Василий Петрович Возделывание сои на Дальнем Востоке и перспективы её внедрения в Западной Сибири [Текст] : Автореферат дис. на соискание учен. степени доктора с.-х. наук. — Омск : 1954.
 Черноголовин, Василий Петрович Сорта и агротехника сои в Омской области [Текст]/В. П. Черноголовин // «Вопросы селекции и агротехники сои в СССР». Труды Всесоюзного научно-исследовательского института сои и клещевины. — М., 1958.
 Черноголовин, Василий Петрович Основные приемы агротехники сои в районах северо-восточных областей Казахстана [Текст] / В. П. Черноголовин, акад. ; М-во сельского хозяйства Казах. ССР. Казах. акад. с.-х. наук — Алма-Ата, 1958.
 Черноголовин, Василий Петрович Вопросы агротехники зерновых культур в Казахстане [Текст] / В. П. Черноголовин// Земледелие: ежемесячный научно-производственный журнал Министерства сельского хозяйства СССР, 1959, № 4.
 Черноголовин, Василий Петрович Особенности гороха и сои [Текст] / В. П. Черноголовин // «Сельское хозяйство Казахстана», 1961.
 Черноголовин, Василий Петрович Зернобобовые культуры и бобовые травы в Казахстане [Текст] / В. П. Черноголовин, акад. — Алма-Ата : Казгосиздат, 1960.
 Черноголовин, Василий Петрович Зернобобовые культуры на целине [Текст] / В. П. Черноголовин // «Совхозное производство», 1962, № 1.
 Бакаева, Екатерина Васильевна Соя в Казахстане [Текст] / Е. В. Бакаева, В. П. Черноголовин — Алма-Ата : Казсельхозгиз, 1963.
 Черноголовин, В. П. Перспективы возделывания сои в Казахстане [Текст] / В. П. Черноголовин, Е. В. Бакаева // Соя : сб. статей. М. : Сельхозиздат, 1963. — С. 95-109.
 Черноголовин, В. П. Соя в восточных районах страны [Текст] / В. П. Черноголовин [и др.] Благовещенск: Дальневосточный научн.-исслед. ин-т сельского хозяйства, 1971. − 125 с.
 Черноголовин, В. П. Бобовые культуры в Казахстане [Текст] / В. П. Черноголовин. — М. : Кайнар, 1974. — 205 с.
 Черноголовин, В. П. Соя: в Казахстане [Текст]/ В. П. Черноголовин, Е. В. Бакаева // Зерновое хозяйство, 1975, № 5, с. 41-42.
 Черноголовин, В. П. Высокостебельные сорта сои, их продуктивность и приемы выращивания на орошаемых землях Юго-Востока Казахстана [Текст] /В. П. Черноголовин, Е. В. Бакаева // Некоторые вопросы селекции и биологии сои. Благовещенск, 1975, с. 55-60.
 Черноголовин В. П. Сроки сева сои на юго-востоке Казахстана [Текст] / В. П. Черноголовин, Е. В. Бакаева, В. П. Лукашёв // Зерновое хозяйство. 1976. — № 5. — С. 36-37.
 Черноголовин, В. П. Запахи трав степных [Текст] : научное издание / Черноголовин В. П. — Алма-Ата : Казахстан, 1976. — 160 с.
 Черноголовин,В. П. Соя: агротехника и урожай в Восточном Казахстане [Текст] /В. П. Черноголовин, В. Н. Лукашев, В. П. Ваймер // Зерновое хозяйство, 1979, № 10, с. 34-35.

Награды 
 Орден Октябрьской революции (1973)

Примечания

Ссылки 
 http://lib.omgau.ru/files/pdf/KPD_part/prt_2.pdf
 disserCat http://www.dissercat.com/content/osobennosti-agrotekhniki-vodopotreblenie-i-rezhim-orosheniya-perspektivnykh-sortov-soi-pri-v#ixzz3C8V1qSFa
 Труханов В. И. Соя на Северном Кавказе: монография/ В. И. Труханов, П. В. Клюшин. Ставрополь: АРГУС, 2007, С.21, 26.
 Чернышов В. И. Влияние агротехнических приемов и сортовых особенностей сои на урожай и его качество в условиях орошаемого земледелия в условиях Волгоградской области. Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. — Астрахань, 2005, С. 16-17
 https://web.archive.org/web/20160306102514/http://agro-melioration.ru/soya/1223-obosnovanie-srokov-sposobov-i-norm-vyseva-soi.html

Агрономы по алфавиту
Выпускники ОмГАУ
Преподаватели Казахского сельскохозяйственного института‎
Заслуженные деятели науки Казахской ССР
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты